Томилиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Томилиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Томилиха — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Томилиха — река в Архангельской области, приток Охтомы.